Maislinger peut désigner :

 Adolf Maislinger (1903 - 1985), prisonnier connu à Dachau, résistant allemand au nazisme.
 Andreas Maislinger (1955 - ), fondateur de service autrichien du travail de mémoire.
 Hildegard Maislinger (1923 - 2004), cofondatrice de l'association autrichienne Village d'Enfants Pro Juventute.

Homonymie de patronyme